Джексон Вроман (; 6 июня 1981, Лагуна-Крик, Калифорния — 29 июня 2015, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист ливанского происхождения, который выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Известен по выступлениям за «Финикс Санз», «Нью-Орлеан Хорнетс», «Летувос Ритас» и сборную Ливана. Участник чемпионата мира по баскетболу 2010 года в Турции. Сын бывшего игрока НБА Бретта Вромана, выступавшего в 1980 году за команду «Юта Джаз».

Карьера 
Был выбран клубом «Чикаго Буллз» во втором раунде драфта НБА 2004 года под общим 31-м номером. Карьеру в НБА начал в клубе «Финикс Санз». В 2005 году перешёл в «Нью-Орлеан Хорнетс», который возглавлял тренер Байрон Скотт. После двух сезонов в НБА отправился в Европу, где успел поиграть за «Гран-Канарию», «Жирону» и «Летувос Ритас». В 2009 году подписал контракт с иранским клубом «Саба», с которым занял третье место в чемпионате. Следующий сезон Вроман начал в «Махраме». В составе тегеранского клуба он выиграл чемпионат Ирана, Кубок чемпионов Азии и чемпионат Западной Азии. После выступал в Южной Корее, Китае и на Филиппинах. Завершил карьеру в пуэрто-риканском клубе «Капитанес Де Арекибо» в 2014 году.

Статистика

Статистика в НБА 

{{СИНБА||Нью-Орлеан|36|17|18,0|41,5|0,0|64,7|4,5|0,9|0,6|0,5|5,4|НУ}}

 Достижения 

 Командные

 Кубок чемпионов Азии
 Победитель: 2009, 2010
 Кубок чемпионов ВАБА
 Победитель: 2010
 Чемпионат Ирана
 Третье место: 2009
 Победитель:''' 2010

 Индивидуальные

 MVP Кубка чемпионов Азии: 2009

Смерть 
29 июня 2015 года Джексон Вроман был найден мёртвым в бассейне своего дома в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Примечания

Ссылки 
 Jackson Vroman Iowa State Profile
 Vroman signs to play for Lebanon
 Jackson Vroman Dead at 34: Former NBA Player Found Dead in Pool

Баскетболисты США
Баскетболисты Ливана
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Жирона»
Игроки БК «Ритас»
Игроки «Шэньчжэнь Авиаторс»
Игроки «Шаньдун Хироус»
Игроки «Цзянсу Дрэгонс»
Игроки «Капитанес де Аресибо»
Игроки сборной Ливана по баскетболу